Francisco Javier Aguilar puede referirse a:

 Ico Aguilar, jugador de fútbol.
 Francisco Javier Aguilar González, militar mexicano.
 Francisco Javier Aguilar Solaz, maestro español.